Florimont peut désigner :

Communes françaises 
 Florimont, une commune française du Territoire de Belfort ;
 Florimont, une ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à la commune de Florimont-Gaumier ;

Autres toponymes  
 le Florimont, une butte avancée des collines sous-vosgiennes qui surplombe Ingersheim (Haut-Rhin), éponyme du vin et grand cru florimont ;
 le Florimont, une montagne se détachant devant la crête du Haut-Jura et qui surplombe la ville française de Gex ;
 l'impasse Florimont, une voie publique du  de Paris où habita longtemps Georges Brassens.

Divers 
 le florimont, un vin blanc et grand cru d'Alsace ;
 le Roman de Florimont, un roman d'Aymon de Varennes, trouvère médiéval du .

Homonymie de toponyme